Pete Horeck (né le  à Massey en Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit et qui a brièvement occupé le poste d'entraîneur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1940-1941|| Parry Sound Pilots|| OHA-B|| || || || || || || || || || 
|-
| 1941-1942|| Sea Gulls d'Atlantic City || EAHL || 59|| 24|| 30|| 54|| 66|| 14|| 2|| 5|| 7|| 6
|- 
| 1942-1943|| Lions de Washington|| LAH|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| 1942-1943 || Reds de Providence|| LAH|| 16|| 8|| 8|| 16|| 18|| || || || || 
|- 
| 1942-1943 || Barons de Cleveland|| LAH|| 43|| 16|| 11|| 27|| 38|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1943-1944|| Barons de Cleveland|| LAH|| 54|| 34|| 29|| 63|| 29|| 11|| 4|| 5|| 9|| 14
|- 
| 1944-1945|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 20|| 16|| 36|| 44|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 50|| 20|| 21|| 41|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1946-1947|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 18|| 4|| 6|| 10|| 12|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 38|| 12|| 13|| 25|| 59|| 5|| 2|| 0|| 2|| 6
|- 
| 1947-1948|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 50|| 12|| 17|| 29|| 44|| 10|| 3|| 7|| 10|| 12
|-
| 1948-1949|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 60|| 14|| 16|| 30|| 46|| 11|| 1|| 1|| 2|| 10
|- 
| 1949-1950|| Bruins de Boston|| LNH|| 34|| 5|| 5|| 10|| 22|| || || || || 
|-
| 1950-1951|| Bruins de Boston|| LNH|| 66|| 10|| 13|| 23|| 57|| 4|| 0|| 0|| 0|| 13
|- 
| 1951-1952|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 60|| 9|| 11|| 20|| 22|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Indians de Sault Ste. Marie|| || 19|| 4|| 8|| 12|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 7
|- 
| 1953-1954|| Wolves de Sudbury|| NOHA|| 12|| 3|| 5|| 8|| 25|| 11|| 2|| 4|| 6|| 18
|-
| 1954-1955|| Wolves de Sudbury|| NOHA|| 38|| 18|| 18|| 36|| 42|| || || || || 
|- 
| 1955-1956|| Indians de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 36|| 12|| 24|| 36|| 30|| 7|| 2|| 1|| 3|| 22
|-
| 1956-1957|| Indians de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 47|| 22|| 20|| 42|| 91|| 10|| 3|| 2|| 5|| 18
|- 
| 1957-1958|| Rebels de Louisville || LIH|| 15|| 6|| 7|| 13|| 69|| || || || || 
|-
| 1957-1958|| Maroons de Chatham || OHA-Sr.|| 15|| 7|| 4|| 11|| 34|| || || || || 
|-
| 1959-1960|| Clippers de Charlotte || EHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 22 || || || || ||

| 426|| 106|| 118|| 224|| 340|| 34|| 6|| 8|| 14|| 43

Entraîneur 

| 1959-1960 || Clippers de Charlotte || EHL || 64 || 31 || 29 || 4 || Défaite au  tour

Références 

Naissance en juin 1923
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Checkers de Charlotte (EHL)
Joueur des Lions de Washington
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Rebels de Louisville
Décès en août 2009
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 86 ans